Сью́зан Фло́ренс Э́нспач (; 23 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 2 апреля 2018, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская , ,  и .

Ранняя жизнь 
Сьюзан Флоренс Энспач родилась 23 ноября 1942 года в Куинсе (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) в семье работника завода Ренальда Энспача и секретаря и певицы Гертруд Энспач (в девичестве Кехо).

В 1960 году Сьюзан окончила Среднюю школу Уильяма Каллена Брайанта, а позже Католический университет Америки.

Карьера 
Сьюзан дебютировала в кино в 1964 году, сыграв роль Хэрриет Рэйвенсел в эпизоде «Что же, некоторые девушки играют на виолончели» телесериала «Медсёстры».

Также Сьюзан является певицей, и в 1981 году она исполнила песню «Gimme A Little Kiss» в фильме «», в котором она также сыграла роль Мэрилин Джордан.

Личная жизнь 
У Сьюзан было двое детей — дочь Кэтрин М. Годдард (род. 15.10.1968) от актёра Стива Карри и сын Кейлеб Годдард (род. 26.09.1970) от актёра Джека Николсона. В 1970—1978 годы Энспач была замужем за актёром , который усыновил обоих её детей от предыдущих отношений, дав им свою фамилию. В 1982—1986 годы она была замужем за актёром Шервудом Боллом.

Энспач умерла от сердечной недостаточности 2 апреля 2018 года, в возрасте 75 лет, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Уильяма Каллена Брайанта
Выпускники Католического университета Америки
Умершие от сердечной недостаточности
Киноактрисы США